Il campionato asiatico per club è la massima competizione continentale asiatica per club di pallavolo. Creato nel 1999, è giocato sia da club maschili che femminili.

Campionato asiatico per club femminile
Campionato asiatico per club maschile